Votergate désigne :
 Votergate (film)m un film documentaire américain sur les machines à voter
 Votergate, un scandale au sujet des machines à voter aux États-Unis